Phyllodoce može označavati:
 Phyllodoce (Animalia)  Savigny, 1818, rod kolutićavaca iz porodice Phyllodocidae.
 Phyllodoce (Plantae) Salisb., plavi vrijes, biljni rod iz porodice Ericaceae.